Droga krajowa nr 52 – Beskidzka Droga Integracyjna
 Skala depresji Becka
 BDI – MKOl kod Burundi
 BDI – IATA kod portu lotniczego Bird Island, Seszele
 BDI (Bezpłatny Dostęp do Internetu) – usługa dostępu do internetu, świadczona przez strukturalnego operatora telefonii komórkowej Aero2 na terenie Polski